Марко Марин (р.1963) — итальянский фехтовальщик и политик, чемпион мира и олимпийский чемпион, сенатор.
 Марко Марин (р.1989) — немецкий футболист сербского происхождения, бронзовый призёр чемпионата мира.